Hynčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hynčice (Heinzendorf), Gemeinde im Okres Náchod
Hynčice pod Sušinou (Heinzendorf unter der Dürren Koppe), Ortsteil von Staré Město, Okres Šumperk
Hynčice nad Moravou (Heinzendorf a.d. March), Ortsteil von Hanušovice, Okres Šumperk
Hynčice u Krnova (Heinzendorf), Ortsteil von Město Albrechtice, Okres Bruntál
Hynčice (Vražné) (Heinzendorf), Ortsteil von Vražné, Okres Nový Jičín